Jean Fressinet (décédé en 1972), artiste français.
 Laurent Fressinet (né en 1981), un joueur d’échecs français.
 Philibert Fressinet (1769 - 1821), un militaire français.

Autres 
 frécinette, banane de petit format